Cervesi – abitanti di Cerva
Cervesi – abitanti di Cervia
Cervesi – abitanti di Cervo (Italia)
Cervesi – abitanti di Milano Marittima